Lars Andersson kan syfta på:
 Lars Andersson Rålamb (1563–1599), fogde
 Lars Andersson (talman), bondeståndets talman år 1734: se listan över bondeståndets talmän
 Lars Andersson i Halmstad (1815–1891), politiker
 Lars Andersson i Utterud (1823–1873), politiker
 Lars Andersson i Nora (1824–1880), politiker
 Lars Anderson i Landa (1831–1913), även kallad Andersson i Ölme, politiker
 Lars Andersson i Hedensbyn (1888–1974), politiker i bondeförbundet
 Lars Andersson (konstnär) (1910-2005)
 Lars Andersson (fotbollsspelare) (1927–1992)
 Lars Andersson (militär född 1923) (1923–2003)
 Lars Andersson (militär född 1936) (1936–2012)
 Lars Andersson (politiker född 1941), svensk socialdemokratisk riksdagsledamot
 Lars Andersson (professor) (född 1947)
 Lars Andersson (kanotist) (född 1948)
 Lars Andersson (arkeolog) (född 1961)
 Lars Andersson (författare) (född 1954)
 Lars Andersson (ishockeyspelare), (född 1954)
 Lasse Anderson (låtskrivare född 1958), son till Stikkan Anderson
 Lars Andersson (nydemokrat) (född 1959)
 Lars M. Andersson, historiker (född 1961)
 Lasse Andersson (låtskrivare född 1963)
 Lars Andersson (sverigedemokrat), riksdagsledamot (född 1964)